Bei der Stadt Utica ereigneten sich in der Antike folgende Schlachten:
 Erste Schlacht von Utica, ein Gefecht zwischen Karthagern und libyschen Rebellen im Jahr 240 v. Chr.
 Zweite Schlacht von Utica, ein Gefecht während des Zweiten Punischen Krieges im Jahre 203 v. Chr.
 Dritte Schlacht von Utica, ein Gefecht des Römischen Bürgerkriegs im Jahr 49 v. Chr.